Ана Иванович — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Даниэла Гантухова — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Посев 
Все сеянные участницы начинают турнир со 2 круга.

 Ана Иванович (Титул)
 Светлана Кузнецова (Финал)
 Елена Янкович (Полуфинал)
 Мария Шарапова (Полуфинал)
 Даниэла Гантухова (Четвертьфинал)
 Марион Бартоли (Четвёртый раунд)
 Николь Вайдишова (Второй раунд)
 Динара Сафина (Третий раунд)
 Шахар Пеер (Третий раунд)
 Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
 Сибиль Баммер (Второй раунд)
 Вера Звонарёва (Четвертьфинал)
 Франческа Скьявоне (Четвёртый раунд)
 Ли На (Отказ)
 Алёна Бондаренко (Четвёртый раунд)
 Виржини Раззано (Второй раунд)

<li> Амели Моресмо (Третий раунд)
<li> Мария Кириленко   (Второй раунд)
<li> Флавия Пеннетта (Третий раунд)
<li> Анабель Медина Гарригес (Четвёртый раунд)
<li> Саня Мирза (Четвёртый раунд)
<li> Михаэлла Крайчек (Второй раунд)
<li> Карин Кнапп (Второй раунд)
<li> Линдсей Дэвенпорт (Четвертьфинал, отказ)<li> Элени Данилиду (Третий раунд)
<li> Луция Шафаржова (Второй раунд)
<li> Ай Сугияма (Третий раунд)
<li> Доминика Цибулкова (Третий раунд)
<li> Ольга Говорцова (Второй раунд)
<li> Катерина Бондаренко (Второй раунд)
<li> Татьяна Гарбин (Третий раунд)
<li> Тамира Пашек (Третий раунд, отказ)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Pacific Life Open 2008